L'amas du Fourneau (Abell S0373) est un amas de galaxies dans la constellation du Fourneau à 62.0 millions d'années-lumière. Il est plus petit que l'amas de la Vierge.

Description 
Il se situe près du groupe de l'Éridan.

L'amas du Fourneau possède environ 58 galaxies dont NGC 1427A, une galaxie irrégulière. Elle est la plus brillante de l'amas.

NGC 1365 est une galaxie spirale barrée.

Membres

Note & source

Liens externes 
 
  http://nedwww.ipac.caltech.edu
  http://chandra.harvard.edu/

 
Constellation du Fourneau
Fourneau
Objet du catalogue Abell